Colin Turnbull (Harrow, Anglaterra, 1924 - 1994), antropòleg 
 Edwin Litchfield Turnbull (Baltimore, 1872 - 1927), compositor estatunidenc
 John Turnbull, comerciant anglès dels Mars del Sud del segle XIX
 Malcolm Turnbull (Sydney, 1954), polític australià
 Margaret Turnbull, astrònoma americana
 Oswald Turnbull (Highgate, Regne Unit, 1890 - Whitby, Regne Unit, 1970), tennista 
 Ross Turnbull (Bishop Auckland, Regne Unit, 1985), futbolista anglès